Нахичева́нь ( [Нахчыван],  [Нахиджеван],  [Нахджеван]) — город в Азербайджане, центр одноимённой исторической области, в настоящее время — столица Нахичеванской Автономной Республики. Расположен на правом берегу реки Нахчыванчай (Нахичеван-чай), притока Аракса. Одно из древнейших поселений Армянского нагорья, которое, по преданию, в 3669 году до н. э. основал праотец Ной, когда, спустившись с семьёй с Арарата после Всемирного потопа, нашёл здесь «первое пристанище» — «нах, или нахнакан, иджеван» (арм.).

Впервые город был упомянут в «Географии» Птолемея под названием «Наксуана» (, ). Армянский историк Моисей Хоренский называл его «Иджеваном».

Иудейский историк I века Иосиф Флавий, описывая гору, к которой пристал Ноев ковчег во время библейского Всемирного потопа, называет прилегающую к ней местность «Апобатерион» (), что переводится с древнегреческого как «место высадки». Данный топоним английский историк XVII—XVIII века У. Уистон в комментариях к переводу работы Флавия отожествляет с птолемеевской Наксуаной, считая «Апобатерион» калькой армянского названия этого места — «Нахиджеван», означающего в переводе «первое место высадки».

Согласно М. Фасмеру, топоним «Нахджаван (Нахичевань)» происходит от  собственного имени „Νaχič“ и слова „avan“ — местечко,  „avahana“ — „местечко, деревня“ (позднее тюркская трансформация дж → ч привела к образованию вариантов «Нахичеван» или «Нахчыван»). С этим толкованием соглашается немецкий филолог Г. Хюбшман<ref name="Нахичевань"> <blockquote>According to the Armenian language scholar, Heinrich Hubschmann, the city of Nakhichavan, which does mean „Place of First Descent“ in Armenian, was not known by that name in antiquity. Rather, he says the present-day name evolved to „Nakhichavan“ from „Naxcavan“. The prefix „Naxc“ was a name and „avan“ is Armenian for „town“» // See the work of Heinrich Hubschmann in "Armeniaca, " Strassburger Festschrift zur XLVI Versammlung Deutscher Philologen und Schulmanner (Strassburg: Verlag von Karl Tauberner, 1901), Section V. cited in Lloyd R. Bailey, Noah (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1989) p. 190ff.</blockquote>
</ref>.
В топонимическом словаре «Географические названия мира» автор Е. М. Поспелов указывает, что в наиболее ранней письменной форме топонима Нахтчаван «нахтча» др.-арм. представляет собой родо-племенное название, а элемент «ван» (варианты «вани», «вана»), очень продуктивный в древней топонимии Закавказья и Малой Азии, употреблялся со значениями «место», «дом», «земля», «страна», а также в роли суффикса принадлежности. Таким образом, с учётом древности топонима можно считать, что первичным было название местности Нахтчаван («земля рода нахтча»), а по ней затем получил название возникший на этой земле город.

В 1990-е годы русскоязычные азербайджанские источники, а затем и Роскартография изменили подходы к передаче географических названий Азербайджана. В числе изменённых вследствие этого географических названий оказалось и название «Нахичева́нь», которое стало передаваться как «Нахчыва́н »— хотя Правила русской орфографии и пунктуации и не указывают (§ 1) сочетание -чы- в качестве допустимых даже и для передачи собственных названий. Ряд языков продолжает использовать традиционный советский топоним «Нахичева́нь» (Nakhichevan).

 История 

По преданию, город Нахичевань был основан библейским Ноем. Дата основания города по персидским и армянским источникам — 1539 год до н. э.. «Британника» прослеживает историю региона и города примерно с 1500 года до н. э.. Согласно Советской исторической энциклопедии, город Нахичевань является одним из древних городов Закавказья, которому более 3 тысяч лет.

Согласно армянскому национальному преданию, отразившемуся у Мовсеса Хоренаци, около 550 года до н. э. армянский царь Тигран I Ервандид, разгромив в союзе с Киром Мидийское царство, поселил в городе и на окружающих его землях всех мидийских пленников (маров) с семейством убитого им последнего мидийского царя АстиагаМовсес Хоренаци. История Армении. Ереван. Айастан. 1990 : «Ануйш же, первую жену Аждахака, и многих девиц из его потомства, вместе с юношами и множеством пленных, числом более десяти тысяч, он поселяет на восточном склоне великой горы <Масис (Арарат)> до пределов (области) Голтн, а именно — в Тамбате, Оскиоле и Дажгуйнке, а также в других дастакертах, одним из которых является Вранджуник, (расположенных) вдоль реки <Аракс> до места, находящегося напротив крепости Нахчавана. (Отводит им) также три авана — Храм, Джугу и Хошакуник — по другую сторону реки, всю равнину от Ажданакана до той же крепости Нахчавана».. По мнению авторов «Энциклопедии Ислама», это мидийское население можно считать предками курдов этого региона.

Во II веке н. э. город был известен Птолемею под именем Ναξουὰνα (Наксуана).

В начале II века до н. э. в составе области Басорепида (Васпуракан) Нахджаван (Naxçavan) был присоединён к Великой Армении царём Арташесом I. Здесь он был центром одноимённого гавара (округа), входившего в наханг (провинцию) Васпуракан (карту см. здесь ), и оставался в составе Армении до падения этого царства в начале V века н. э..

Нахджаван, по-видимому, был центром владений одного из княжеских домов Армении — Мардпетакан. Титул носили династические князья из рода мардов, каспио-мидийского или матиено-маннейского происхождения, родовым доменом которых являлся Мардастан.

Армянский историк V века Фавстос Бузанд повествует о том, что в I веке до н. э. армянский царь Тигран Великий поселил в области Нахджаван выведенных из Палестины евреев, а в 369 году персидский царь Шапур II, во время нашествия на Армению, вывел из Нахджавана в Персию «две тысячи семей армян и 16 тысяч семей евреев», что привело к утрате Нахджаваном своего былого значения.

В 623 году Нахджаван был одним из городов Армении, через которые византийский император Ираклий совершил свой поход на Персию.

Русский исследователь XIX века Василий Никифорович Григорьев в своём труде «Статистическое описание Нахичеванской провинции» указывает, что в древности Нахичевань был «одним из знаменитых и многолюднейших городов Армении''».

В середине VII века всё Закавказье попало под власть Арабского халифата. В арабских источниках того времени Нахджаван упоминается как Нашава. В 705 году арабы заживо сожгли в церквях Нахджавана и соседнего селения Харм несколько сот представителей армянской знати, приглашённых ими якобы для заключения договора.

В 885 году Нахджаван был отвоёван у арабов вторым царём Армянского царства — Смбатом I Багратуни, который в 891/92 году отдал его на правах условного владения князю Сюника. В 902 году Смбат передал область владетелю Васпуракана Ашоту Арцруни, а после смерти последнего в 904 году вернул её владетелю Сюника Смбату. После этого Нахджаван, или Нахиджеван, как его также стали называть, оставался в составе Сюника. Здесь правили роды Орбелянов и Прошьянов, которые, как это видно из летописи Степаноса Орбеляна (XIII в.), сохранили своё значение и после тюркского завоевания.

В XI веке Нахичеван был захвачен турками-сельджуками, став резиденцией султана сельджуков, в XII веке — одна из столиц государствa Ильдегизидов. Памятниками той эпохи являются главные достопримечательности города — величественный мавзолей Момине-хатун (1186—1187 гг.) (воздвигнут зодчим Аджеми Нахчивани, основоположником нахичеванской архитектурной школы, считается шедевром азербайджанской архитектуры) и гробница Юсуфа ибн Кусейра (1162).

О своей встрече с армянами Нахичевани сообщал Гильом де Рубрук в 1253—1255 годах. Папский посол Рубрук, посетивший город вскоре после его разгрома монголами, нашёл на месте этого некогда «величайшего и красивейшего города» «почти пустыню»: «Прежде в нём было восемьсот армянских церквей, а теперь только две маленьких, а остальные разрушили сарацины». 

В 1386 году Тамерлан вторгся в Армению, захватив в том числе Нахичевань.

Осенью 1603 года шах Аббас I в ходе войны с Оттоманской империей занял Нахичеванский край, приказав разрушить город, однако летом 1604 года оттоманские войска предприняли контрнаступление, заставшее шаха Аббаса врасплох. Не надеясь удержать захваченные земли, шах Аббас решил осуществить тактику «выжженной земли» и депортировал всё население Нахичевана и Эривани (как армянское, так и мусульманское) вглубь Персии. Всего из Нахичевани и Эривани было угнано в Персию 250—300 тысяч армян. Столетия войн, разрушительных набегов, вынужденной миграции, привели к тому, что армянское население Нахичевани стало меньшинством.Тем не менее турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший Нахичеванский край в 1648 году, писал о Нахичеване, что «город украшают 10 000 больших домов, крытых глиной; имеется 70 соборных мечетей и мест поклонения, 40 квартальных мечетей, 20 домов для приезжих, 7 прекрасных бань, около 1 000 лавок». Челеби приписывал основание Нахичевани (под названием Нахшеван или Накшиджихан) легендарному царю Турана Афрасиябу из иранской мифологии. 

В конце XVIII — начале XIX веков Нахичеван — столица полусамостоятельного Нахичеванского ханства.

В 1813 году по Гюлистанскому мирному договору Россия признала это ханство «в совершенной власти» Персии, однако с началом новой русско-персидской войны ханство было занято войсками генерала Паскевича, который 26 июня 1827 года вступил в Нахичеван, разгромив трёхтысячный персидский кавалерийский отряд. По Туркманчайскому мирному договору, подписанному 10 февраля 1828 г., территория Эриванского и Нахичеванского ханств была уступлена шахом «в полную собственность» Российской империи. Тогда же город Нахичеван вошёл в состав вновь созданной Армянской области. С 1849 года — центр Нахичеванского уезда Эриванской губернии.

В июне 1918 года город вначале заняли турецкие войска, при поддержке которых была провозглашёна Аракская Республика, а затем в ноябре 1918 года их сменили англичане. В марте 1919 года войска Карабекира заняли Нахичеван как спорную территорию между Азербайджаном и Арменией. 28 июля 1920 года Нахичевань была занята частями 11-й Красной Армии, в то же время сохранялось дестабилизирующее влияние турецкой армии. В январе 1921 года Сталин в разговоре с представителем Армении утверждал, что разговора о Нахичевани быть не может — она однозначно должна быть в составе Армении.

В начале 1921 года был проведён референдум, который показал, что 90 % участвующих хочет быть в составе Азербайджана на правах автономной республики. Многие армянские деревни не были осведомлены о переходе Нахичевани под контроль Азербайджана. В феврале 1921 года множество армянских беженцев скопилось в Садараке.

С 9 февраля 1924 года столица Нахичеванской АССР. В советское время город был реконструирован, были построены новые жилые районы, административные и общественные здания, в том числе здание Музыкально-драматического театра (1964, архитекторы Э. Исмаилов, Г. Меджидов), Нахичеванского обкома КП Азербайджана (1965, архитектор Ю. Ибрагимов). В 1970—1980-е годы Нахичевань застраивается по генеральному плану 1968 года (архитекторы У. Ибрагимова, Н. Мамедбейли).

В конце 1990-х— начале 2000-х годов было уничтожено средневековое армянское кладбище в Джульфе.

Население 

В 1850-х годах в городе насчитывалось 1114 армянских семьи.

К 1896 году в городе имелись пять мечетей, три армяно-апостольских церкви и одна православная. Путешественник Луиджи Виллари, посетивший регион в 1905 году, сообщает, что в Нахичевани азербайджанцы более обеспечены, чем сами армяне, и владеют почти всей землёй, тогда как большая часть армян, в качестве крестьян, работает на их владениях.

Данные согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Население города составляло 8790 человек, из них грамотных — 1310 (14,9 %). По данным «Кавказского календаря» на 1915 год, к началу 1914 году в городе проживало 8945 человек, из них: мусульман-шиитов — 5986 чел., армян — 2638 чел., русских — 192 чел. и др. Согласно тому же календарю, в 1915 году население города составляло 10 246 чел.

Согласно переписи 2016 года население города Нахичевань составляло 95 100 человек.

Национальный состав

Религиозный состав 
Данные согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
 Мусульмане — 6170 (70,19 %),
 Армяне (ААЦ) — 2226 (25,32 %),
 Православные — 249 (2,83 %),
 Армяне-католики — 35 (0,4 %),
 Старообрядцы и нерелигиозные — 16 (0,18 %),
 Римско-католики — 88 (1 %),
 Иудеи — 1 (<0,01 %),
 Протестанты — 5 (<0,01 %),

Климат

Транспорт 
Город является главным транспортным центром республики. В Нахичевани находится аэропорт. Из него выполняются пассажирские рейсы в Баку, Гянджу, Киев, Москву, Стамбул.

С железнодорожного вокзала станции Нахичевань отправляются пассажирские поезда регулярного сообщения до Шарура, Джульфы, Ордубада. Налажено регулярное международное сообщение с иранскими городами Тебриз, Тегеран, Мешхед. Скорый поезд 15/16 отправляется до иранского города Мешхед один раз в неделю.

Автомобильное сообщение с Турцией.

С 3 ноября 1986 года по апрель 2004 в городе функционировала троллейбусная система.

Фотогалерея 
 Памятники Нахичевани 

 Фотографии города

Города-побратимы

Известные уроженцы

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература и ссылки 
 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. т. 71 Эриванская губерния. Н. А. Тройницкий, С.-Петербург, 1904. Скан.
 Демоскоп Weekly. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам Российской Империи кроме губерний Европейской России. Нахичевань.
 Памятная книжка Эриванской губернии на 1912 год/ под редакцией К. А. Волчанина; издание Эриванского губернского статистического комитета. - Эривань : типография Губернского правления, 1892-1914. - 21-24 см. - Редактор В. Е. Васильев.
 Официальный сайт
 Армянское наследие

Города республиканского подчинения Азербайджана
Города Великой Армении